Rüdiger Karl Ernst Timo Aldi von Sachsen (ur. 23 grudnia 1953 w Mülheim an der Ruhr, zm. 29 marca 2022 w Moritzburgu) – książę pochodzący z saskiej dynastii Wettynów, pretendent do tronu Saksonii.

Jedyny syn księcia Timo Wettyna (ur. 1923, zm. 1982) i jego morganatycznej żony, Margrit Lucas (1932–1957). Od 1974 roku żonaty z Astrid Linke (1949–1989), a od 2004 roku żonaty z Dianą Dorndorf (związek zakończony rozwodem w 2005 roku). Miał trzech synów z pierwszego małżeństwa:
 Daniel Tymoteusz von Sachsen (ur. 1975)
 ∞ 2011 Aleksandra Scherer (ur. 1978)
 * Anna-Catherine Sophie von Sachsen (ur. 2013)
 * Gero Friedrich Johann von Sachsen (ur. 2015)
 Arnold Beniamin von Sachsen (ur. 1977)
 ∞ 2011 Sara Schneider (ur. 1977)
 * Rosa Kunigunde von Sachsen (ur. 2010)
 * Frida Erdmuthe von Sachsen (ur. 2011)
 Mikołaj Sebastian von Sachsen (ur. 1978)
 ∞ 2008 Jedida Taborek (ur. 1975)
 * Moritz Victor von Sachsen (ur. 2009)
 * Aurelie Marie von Sachsen (ur. 2010)
 * Felicitas Johanna von Sachsen (ur. 2015).

Miał młodszą siostrę, czterokrotnie zamężną Iris Hildegard Saską (ur. 1955) oraz starszego brata Hermanna von Sachsen (ur. 1950, nieślubnego syna księcia Timo Wettyna i Eriki Montanus).

Po zakończeniu pracy jako psycholog w 2003 roku przeprowadził się z Westerwaldu do Moritzburga, gdzie wraz ze swoim najstarszym synem założył Wettinische Forstverwaltung w lesie o powierzchni około 1200 hektarów, stanowiącym niegdyś własność saksońskiej rodziny królewskiej. W 2005 roku został Kawalerem Rycerskiego Orderu Henryka Dostojnego.

Wprawdzie Rüdiger von Sachsen ze względu na pochodzenie z morganatycznego małżeństwa – w myśl zasad obowiązujących w saksońskiej rodzinie królewskiej – był wykluczony z sukcesji tronu, jednak jego krewny, książę Albert Józef – w 2002 roku, stając w opozycji do swojego starszego brata księcia Marii Emanuela, który dążył, by jego następcą oraz spadkobiercą rodu został ich wspólny siostrzeniec, Aleksander de Afif – stwierdził, że następstwo tronu po Marii Emanuelu powinno przysługiwać, zgodnie z prawem salickim, wszystkim męskim przedstawicielom dynastii Wettynów bez względu na zawierane małżeństwa. Na tej podstawie, po śmierci Alberta Józefa, który wcześniej ogłosił się głową saksońskiej rodziny królewskiej, od dnia 6 października 2012 roku Rüdiger von Sachsen rościł sobie pretensje do królewskiej korony Saksonii, nawet mimo faktu, że Aleksander de Afif został uznany za głowę saksońskiej rodziny królewskiej przez rząd Saksonii, a w 2015 roku papież Franciszek spotkał się z nim jako głową saksońskiej rodziny królewskiej na prywatnej audiencji w Watykanie.

Powiązania dynastyczne z innymi pretendentami do tronu

Przypisy 

Wettynowie
Urodzeni w 1953
Zmarli w 2022
Ludzie urodzeni w Mülheim an der Ruhr